Bouxwiller (Alt Rin): municipi francès del departament de l'Alt Rin
 Bouxwiller (Baix Rin): municipi francès del departament del Baix Rin